Badische Imkerschule steht für:

 Badische Imkerschule Heidelberg
 Badische Imkerschule Oberentersbach